Военно-воздушные силы Болгарии () — один из трёх видов вооружённых сил Республики Болгарии.

История

1906—1944 

19 августа 1892 года лейтенант болгарской армии Васил Иванов Златаров во время демонстрации французского воздушного шара «La France» на международной ярмарке в Пловдиве поднялся в воздух (первым из всех военнослужащих Болгарии), а после окончания полёта составил докладную записку о возможности использования аэростатов в военных целях и стал сторонником создания воздухоплавательного отделения в болгарской армии. В 1902 году он был отправлен на учёбу в Российскую империю (став первым иностранным офицером, принятым в Учебный воздухоплавательный парк).

Всего в 1902—1904 гг. в Учебном воздухоплавательном парке русскими специалистами были обучены 7 болгарских офицеров.

В конце 1905 года Златаров разработал план, в соответствии с которым в 1906 году при инженерном батальоне болгарской армии было создано «воздухоплавательное отделение» (для которого закупили аэростат объёмом 360 м³, лебёдку, насосы и иное необходимое оборудование).

В 1912 году группа болгарских военнослужащих была направлена во Францию для обучения на пилотов и авиатехников. Также, в 1912 году в России были закуплены материалы, из которых был построен первый болгарский дирижабль «София-1» объёмом 640 м³. К началу Первой Балканской войны в составе болгарской армии был сформирован авиаотряд из 38 военнослужащих, на вооружении которого имелось три аэростата и 7 аэропланов (три немецких биплана «Albatros», три аэроплана французского производства и один британский «Bristol»).

Первое применение болгарской авиации для разведки сил противника имело место в ходе Первой Балканской войны. 16 октября 1912 года два болгарских лётчика (Радул Милков и Продан Таракчиев) совершили первый боевой вылет на немецком аэроплане «Альбатрос», сбросив бомбы на турецкие позиции.

В августе 1915 года в Болгарии был построен свой собственный первый аэроплан — «Йорданов-1».

В октябре 1915 года Болгария вступила в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. 24 сентября 1918 года правительство Болгарии обратилось к странам Антанты с просьбой о прекращении боевых действий и 29 сентября 1918 года в городе Салоники был подписан мирный договор. В соответствии с договором, численность болгарской армии была существенно уменьшена, а военно-воздушные силы — расформированы.

4 октября 1918 года был отдан приказ о демобилизации болгарских военно-воздушных сил, в дальнейшем авиатехника и авиационное вооружение ВВС Болгарии были уничтожены под контролем сил Антанты. До 1929 года Болгарии было разрешено иметь только гражданские самолёты, мощность двигателя которых не должна была превышать 180 л.с..

В 1922 году из Веймарской республики был получен аэростат, который передали на аэродром Ямбол и использовали при подготовке артиллеристов.

Несмотря на противодействие стран Антанты, военно-политическое руководство Болгарии уже в 1920-е годы предприняло меры по восстановлению военной авиации: для обучения пилотов использовали устаревшие аэропланы «Hanriot HD.14», для создания разведывательной авиаэскадрильи были закуплены бипланы Potez XVII.

25 сентября 1925 года было создано совместное немецко-болгарское акционерное общество «Бунавад», с 1927 года начавшее авиаперевозки с использованием двух самолётов Junkers F.13.

В 1925—1926 гг. в Божуриште был построен первый авиазавод — ДАР (Държавна аеропланна работилница), на котором началось производство самолётов.

В 1931 году Болгария присоединилась к Варшавской конвенции по унификации правил, касающихся международных воздушных перевозок.

В 1930-е годы началось сближение правительственных кругов Болгарии, Германии и Италии, в том числе в сфере военного сотрудничества, которое усилилось после военного переворота 19 мая 1934 года. В этот же период из Германии и Италии начались поставки вооружения и военной техники (в том числе, авиатехники).
 так, итальянской авиастроительной компанией «Caproni» в городе Казанлык был построен авиазавод «Самолетна фабрика „Български Капрони“».
 в 1936 году крупная партия авиатехники для ВВС Болгарии была получена из Германии (12 самолётов He.45B, 12 истребителей He.51, 6 самолётов He.72B, шесть Focke-Wulf 44 и шесть Focke-Wulf 56)
 в 1937 году из Германии была получена ещё одна партия авиатехники (12 истребителей Ar.65, 12 бомбардировщиков Do.11D и два самолёта Focke-Wulf 58)

Кроме того, в 1938 году правительство Болгарии подписало соглашение с Польшей о приобретении партии истребителей PZL P.24B и партии лёгких бомбардировщиков PZL.43.

После оккупации Чехословакии в марте 1939 года немцы начали поставки для болгарской армии трофейной авиатехники чехословацкого производства, оставшейся на территории протектората Богемии и Моравии. В результате, к началу второй мировой войны ВВС Болгарии увеличились до 210 самолётов.

В 1941 году немцы разместили на территории Болгарии восемь радаров «Freya».

В 1941 году на военном аэродроме в Пловдиве возникла антифашистская подпольная группа военнослужащих ВВС, руководителем которой являлся К. Беленский. В мае 1942 года группа (объединявшая уже свыше 20 человек) была выявлена и разгромлена болгарскими спецслужбами, по приговору военного трибунала К. Беленский был казнён, ещё 15 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

На конференции в Касабланке (14 — 24 января 1943 года) президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль приняли решение о начале стратегических бомбардировок Болгарии с целью вывести страну из войны.

К началу сентября 1944 года на вооружении ВВС Болгарии имелось 410 самолётов немецкого, французского, чехословацкого, польского и болгарского производства (из них 267 боевых).

1944—1990 
Осенью 1944 года, непосредственно после присоединения Болгарии к антигитлеровской коалиции, подготовка пилотов болгарских военно-воздушных сил была высокой: в течение войны болгарская авиации практически не имела потерь и целиком состояла из кадровых военных, почти у каждого из болгарских лётчиков было семь-восемь лет стажа и тысячи часов налёта.

9 сентября 1944 года эскадра болгарских ВВС (113 самолётов-разведчиков, истребителей и бомбардировщиков) начала боевые действия против немецких войск, всего с сентября по ноябрь 1944 болгарские ВВС выполнили 4000 самолёто-вылетов.

После начала боевых действий против немецких войск болгарская авиация действовала активно, она прикрывала действия наземных войск, наносила бомбовые удары и вела авиаразведку. Однако к концу войны положение болгарской авиации осложнилось в связи с дефицитом запасных частей к авиатехнике немецкого, французского, чехословацкого и польского производства.

Первые совместные занятия советских и болгарских пилотов по обмену опытом состоялись в конце сентября 1944 года на аэродроме Ямбол (командир 56-го истребительного авиаполка майор Е. Е. Тупало и его заместители майор А. В. Ермаков и майор Г. О. Петров ознакомили болгар с задачами и организационной структурой подразделений ВВС СССР, советской тактикой ведения воздушного боя и истребителем Ла-5).

Также, после 9 сентября 1944 года на вооружение военно-воздушных сил Болгарии начала поступать авиатехника советского производства. 14 марта 1945 года ГКО СССР принял постановление передать на вооружение Болгарии 344 самолёта (120 истребителей Як-9, 120 штурмовиков Ил-2 и 96 Пе-2). Поставки этой авиатехники начались после подписания 16 марта 1945 года соглашения между СССР и Болгарией.

В 1945 году из СССР были получены 150 истребителей Як-9М (но после окончания войны, в 1945—1946 гг. Болгария передала 20 из полученных истребителей Як-9М Югославии в качестве репараций), а в дальнейшем, в 1948—1950 гг. — истребители Як-9П, которые оставались на вооружении боевых частей военно-воздушных сил до 1954—1955 гг. (а на вооружении учебных частей оставались и в последующее время).

В феврале 1947 года был подписан Парижский мирный договор, в соответствии с которым численность ВВС Болгарии была ограничена 5200 человек и 90 самолётов (из которых не более 70 могли быть боевыми), ограничивалось количество обучаемых лётчиков и страна должна была выплатить репарации Югославии и Греции. Избыточную авиатехнику следовало передать странам-союзникам (СССР, США или Великобритании) или уничтожить. Поскольку договор вступал в силу 15 сентября 1947 года, с Югославией была достигнута договорённость о передаче Югославии в виде репараций излишней авиатехники ВВС Болгарии.

1 января 1948 года указом Президиума Народного собрания на аэродроме Враждебна был создан 14-й авиаполк (в состав которого передали три Ju-52, один He-111, три Fi-156, два Fw-58, один Me-108 и один Junkers W 34) — первое подразделение транспортной авиации в составе военно-воздушных сил Болгарии.

В марте 1951 года из СССР были получены реактивные Як-23.

В мае 1952 года из СССР были получены МиГ-15, позднее ещё 30 МиГ-15, 15 МиГ-15бис и 46 учебно-тренировочных МиГ-15УТИ было получено из ЧССР.

В 1960-1962 гг. году на 149-й авиаремонтной базе в г. Толбухин при содействии Научно-исследовательской базы эксплуатации и ремонта авиатехники была освоена переделка истребителей МиГ-15М в учебно-тренировочные двухместные МиГ-15УТИ. В ходе работ, кроме организации второй кабины, были полностью заменены система управления, радио- и электрическое оборудование, установлена система ОСП-48, пушки заменены одним пулеметом УБ-12,7. Первый полет машины, получившей обозначение УМиГ-15МТ, состоялся 30 сентября 1962 г. Пилотировал ее летчик-испытатель майор Иван Петков. Всего до конца 1968 г. на АРБ-149 таким образом модернизировали 21 самолет.

В сентябре 1964 года на территории Болгарии прошли совместные болгарско-советско-румынские учения, в ходе которых болгарские войска высадили тактический десант с вертолётов.

В 1965 году в стране началась разработка радиоуправляемых мишеней. В 1968 году на вооружение ВВС и ПВО были переданы первые 16 шт. мишеней РУМ-1 и РУМ-2, на основе опыта использования которых в 1969 году была создана мишень РУМ-2М, а в 1971 году - РУМ-2МБ.

В 1967 г. группа болгарских военных инженеров на базе МиГ-15 создала беспилотный самолет-мишень. В воздух его поднимал летчик, который выводил машину в район стрельб над Черным морем и катапультировался, а мишень продолжала полет на автопилоте. Если ее сбить не удавалось, через некоторое время срабатывал механизм самоликвидации. Всего были переоборудованы десять МиГ-15.

В 1972-74 гг. 22 МиГ-15бис были переделаны в «спарки» УМиГ-15бис.

В 1978 - 1982 гг. были разработаны БПЛА "Ястреб-1" (оснащённый телекамерой) и "Ястреб-2" (оснащённый системой постановки радиопомех "Сътршел").

В 1981 году в Пловдиве началось создание музея ВВС Болгарии.

В 1963—1990 годах ВВС Болгарии было получено 226 самолётов МиГ-21 десяти вариантов и модификаций, в том числе 86 машин бывших в эксплуатации.

В 1982 году началась подготовка болгарских пилотов и авиатехников для МиГ-25, в ноябре 1982 года ВВС Болгарии получили три самолёта-разведчика МиГ-25РБТ и один учебный двухместный МиГ-25РУ, из которых было сформировано звено оперативной разведки 26-го разведывательного авиаполка на авиабазе "Толбухин". С начала 1983 года началась их эксплуатация.

12 апреля 1984 года на авиабазе "Толбухин" при выполнении повторного захода на посадку в условиях сильного тумана разбился израсходовавший топливо МиГ-25РБТ (пилот успел катапультироваться).

В 1986 году на вооружение ВВС начали поступать штурмовики Су-25 и учебные самолёты L-39 (всего в 1986 - 1990 гг. были получены 36 самолётов L-39ZA и один тренажёр TL-39).

1990—2004 
В начале 1990-х годов началось сокращение военно-воздушных сил.

В октябре 1990 года звено оперативной разведки было расформировано, а все МиГ-25 - переданы на хранение. В 1991 году они были возвращены СССР в обмен на пять истребителей-перехватчиков МиГ-23МЛД.

18 августа 1994 года транспортный авиаполк ВВС Болгарии был преобразован в 16-ю транспортную авиабазу.

24 июля 2003 года у города Разлог при тушении пожара разбился вертолёт Ми-17 ВВС Болгарии, погибли 4 человека (экипаж вертолёта и находившийся на борту сотрудник пожарной службы).

29 марта 2004 года Болгария вошла в состав НАТО.

2004 — наши дни 
В ноябре 2005 года в войска поступили шесть учебно-тренировочных самолётов Pilatus PC-9M

В 2006 году Болгария заключила с итальянской компанией «Alenia Aeronautica» контракт о приобретении пяти транспортных самолётов C-27J Spartan, однако летом 2010 года количество заказанных самолётов было уменьшено до трёх. Последний самолёт был передан ВВС Болгарии в марте 2011 года.

По состоянию на начало 2011 года, в ВВС Болгарии служило 6706 военнослужащих, ещё 260 военнослужащих служили во флотской авиации ВМС Болгарии. В октябре 2011 года был получен первый из трёх заказанных во Франции вертолётов Eurocopter AS.565MB "Panther" (два других прибыли в ноябре 2011 года).

26 апреля 2012 года в ходе учений в районе города Пловдив разбился МиГ-29УБ ВВС Болгарии.

Весной 2014 года начата полная реконструкция авиабазы Безмер по стандартам НАТО, производится строительство новой взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек на 30 млн евро, выделенных из фондов НАТО. Реконструкция должна быть завершена в середине 2015 года.

В декабре 2015 года с вооружения были сняты последние МиГ-21.

9 июня 2017 года в ходе тактических учений упал в море и разбился вертолёт AS.565MB "Panther", погиб один из трёх членов экипажа.

11 июня 2018 года в районе авиабазы Крумово разбился вертолёт Ми-17 ВВС Болгарии.

26 апреля 2017 года минобороны Болгарии объявило Saab JAS 39 C/D Gripen победителем в тендере на поставку истребителей, для замены находящихся на вооружении советских истребителей МиГ-29, исходя из ценовых соображений. Конкурентами были F-16A/B Block 15 и Eurofighter Typhoon. 

В январе 2019 года парламент Болгарии утвердил решение правительства о закупке американских истребителей F-16 Block 70/72, всего планируется получить шестнадцать F-16 в 2023 году, но в июле 2019 года президент страны Румен Радев наложил вето на приобретение страной этих истребителей.

В 2019 году в составе ВВС насчитывалось 5,7 тыс. человек личного состава, 49 боевых самолётов, 32 вспомогательных и транспортных самолёта, 12 боевых вертолётов Ми-24, 24 вспомогательных и транспортных вертолёта, а также 34 пусковых установки ЗУР.

В период с 7 октября 2019 года до февраля 2020 года все восемь Су-25 ВВС Болгарии (шесть Су-25К и два Су-25УБК) были отремонтированы и модернизированы в Белоруссии.

9 июня 2021 года над Чёрным морем в ходе военных учений при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях потерял радиосвязь, исчез с радаров и разбился истребитель МиГ-29, пилот (майор В. Терзиев) погиб.

Современное состояние 

В 2017 году численность военно-воздушных сил составляла 5700 человек, две эскадрильи боевой авиации (тактическая истребительная и штурмовая), пять - вспомогательной (три транспортные и две учебные), а также пять зенитных ракетных дивизионов. На вооружении имелось 49 самолетов боевой и 32 вспомогательной авиации, 36 вертолетов (из них 12 ударных и 24 многоцелевых и транспортных) и 34 пусковые установки ЗУР.

Структура 
 Штаб ВВС ().
 Авиационный оперативный центр и Оперативный центр воздушного суверенитета ().
 Авиационная база многоцелевых тактических истребителей ().
 Авиационная база боевых и транспортных вертолётов ().
 Авиационная база транспортных самолётов ().
 Учебная авиационная база ().
 Авиационная база передново базирование ().
 Зенитно-ракетная бригада ().
 Радиотехнический полк ().
 Военно-воздушная учебная база ().
 Подразделения боевой поддержки и материально-технического обеспечения ().

Пункты базирования 

 Авиабаза Граф Игнатиево ()
 Авиабаза Чайка — Варна
 Авиабаза Балчик
 Авиабаза Каменец
 Авиабаза Крумово — Родопи
 Авиабаза Безмер — Ямбол

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Болгарии взяты со страницы MilAvia Press.
Данные о количестве техники ВВС Болгарии взяты из Military Balance 2014.

Опознавательные знаки

Эволюция опознавательных знаков ВВС Болгарии

Знаки различия

Генералы и офицеры

Подофицеры и солдаты

Примечания

Литература 
 История на военната авиация на България. София, Военно издателство, 1988.

Ссылки 

 Официальная страница ВВС Болгарии 
 Aviation Week & Space Technology, 2009 World Military Aircraft Inventory, Bulgaria 
 Bulgarian Air Force  
 Фотографии авиационной техники ВВС Болгарии